

Honneur de la police 

 Honneur de la police : réseau clandestin de la police française durant la seconde guerre mondiale et ayant participé à la libération de Paris
 Honneur de la Police : groupe prête-nom français ayant servi à revendiquer des assassinats politiques, dont celui de Pierre Goldman

Voir aussi 

 Honneur : marque de respect et de considération